Berringer ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Wilhelm Berringer (1880–1953), deutscher Architekt
 Ludwig Berringer (1851–1913), deutscher Bauunternehmer und Hofbaumeister

Siehe auch:
 Behringer
 Beringer